Километро 39 има више значења:

 Километро 39 (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Километро 39 (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику